Фрасинет има више значења:

 Фрасинет (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Фрасинет (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Фрасинет (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Фрасинет (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Фрасинет (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Фрасинет (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији
 Општина Фрасинет (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији